Орден Святого Фердинанда (Испания) - существующий испанский орден, вручаемый за военные заслуги.
 Орден Святого Фердинанда и Заслуг - упразднённый орден Королевства обеих Сицилий.